Baixo Minho (província) — uma antiga província portuguesa
Baixo Minho (comarca)— comarca da Galiza, Espanha

Desambiguações de topônimos